Артыбаш — село в Турочакском районе Республики Алтай России, входит в состав Артыбашского сельского поселения.

География 
Расположен на северной оконечности Телецкого озера, у истока реки Бии.

Климат

Резко континентальный. Из-за скатывания холодного воздуха с гор, климат в Артыбаше более суров, чем в верховьях озера: среднегодовая температура воздуха здесь составляет +1,2 °C. Средняя температура января составляет —14,4°C. Для сравнения: в районе села Яйлю воздух согревается фёнами, воздух прогревается до +3,6 °C; в Беле температура достигает +7,5°C.

Среднегодовое количество осадков достигает 850 мм.  Максимум в 1070 мм зафиксирован в 1965 г. . Переход средней суточной температуры воздуха от минусовой отметки к нулевой в Артыбаше происходит весной в первой декаде апреля, а осенью — в конце октября. Ввиду частых вторжений холодного воздуха из долины Бии, в течение года амплитуда колебаний температуры воздуха в Артыбаше может составить разницу в 82 градуса.

Расстояние до:

 районного центра Турочак 53 км;
 областного центра Горно-Алтайск 91 км по прямой, по дороге (Телецкому тракту) 155 км. .

 Ближайшие населенные пункты
Иогач 1 км, Ново-Троицк 11 км, Усть-Пыжа 14 км, Старый Кебезень 16 км, Кебезень 17 км, Яйлю 23 км, Чуйка 25 км, Тулой 25 км.

Население

Экономика 
Основа экономики посёлка — туризм. Здесь находится большое количество туристических кемпингов, баз и домов отдыха. Отдыхающим предлагается большой выбор экскурсионных туров по Телецкому озеру и его окрестностям: пешие, водные и конные маршруты. Рядом с посёлком, у горы Кокуя есть горнолыжный комплекс «Телецкий».

В Артыбаше расположены животноводческие предприятия, ориентирующиеся на мясо-молочное производство.

Транспорт 
В посёлке заканчивается региональная автомобильная дорога Бийск — Солтон — Турочак — Артыбаш, есть региональная автомобильная дорога в Горно-Алтайск с выходом на Чуйский тракт.
Развито автобусное сообщение с ближайшими крупными городами: Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул (рейсовые автобусы доезжают до соседнего села Иогач), Омск, Новосибирск.

Образование и наука 

 В 6 километрах от Артыбаша расположена природная лаборатория Института общей и экспериментальной биологии СО РАН, на которой ведутся исследования насекомоядных и грызунов Горного Алтая, гельминтофауны позвоночных животных в биоценозах темнохвойной тайги, ихтиоценоза и зоопланктона Телецкого озера.
 В посёлке Артыбаш работает Информационный центр Алтайского заповедника.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 МО Артыбашское сельское поселение Турочакского района РА — Главная

Населённые пункты Турочакского района